L'inno nazionale del Kirghizistan ( Kırgız Respublikasının Mamlekettik Gimni) è stato scritto da Zhalil Sadeukov e Eshmambet Kuluyev, mentre la musica è stata composta da Naseur Davlesov e Kaleui Moldobasanov. Il brano è stato adottato come inno nel 1992 dal Zhogorku Kenkesh.

Inizialmente, l'inno consisteva in tre versi e un ritornello, tuttavia, dalla risoluzione del Zhogorku Kenkesh della Repubblica del Kirghizistan N 2648-V del 27 dicembre 2012 il secondo verso è stato escluso.

Testo

Versione kirghisa

Versione russa

Traduzione
Le bianche pareti rocciose e le steppe
Sono l'anima del nostro popolo.
I nostri padri hanno vissuto nell'Alatau
E hanno sempre protetto la loro patria.

Ritornello:
Procedi, popolo kirghiso,
Sulla strada per la libertà!
Alzati e fiorisci,
Il tuo destino è nelle tue mani!

Le nostre speranze e aspirazioni si sono avverate,
il popolo sventola la bandiera di libertà.
Le tradizioni dei nostri avi sono giunte a noi,
Che le generazioni possano mantenere la nostra santa eredità!

Ritornello

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Kirghizistan